Буенависта Дос има више значења:

 Буенависта Дос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Буенависта Дос (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буенависта Дос (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Буенависта Дос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику